Miejscowości w Portoryko:
 Guayama – miejscowość w gminie Guayama
Gminy w Portoryko:
 gmina Guayama (ang. Guayama Municipio) w Portoryko